Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 2005 — 10-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 28 августа по 4 сентября 2005 года на стадионе клуба по хоккею на траве «ATV Leipzig» в городе Лейпциг, Германия.

В чемпионате впервые принимали участие 8 команд (на предыдущих участвовали 12). Было также принято решение, что отныне чемпионаты Европы будут проводиться каждые два года.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Испании, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Бельгии со счётом 9:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Игры за 5-8 места

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2005
Август 2005 года
Сентябрь 2005 года
Спорт в Германии в 2005 году
2005 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Хоккей на траве